Een verkeersweg:
 N905 (België)
 N905 (Nederland), zie Provinciale weg 905

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing